Santa Eugènia är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Santa Eugènia ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Santa Eugènia är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Santa Eugènia. Runt Santa Eugènia är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Palma de Mallorca,  km väster om Santa Eugènia. I omgivningarna runt Santa Eugènia  

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Balearerna